Эрми́тово-сопряжённая ма́трица (сопряжённо-транспони́рованная матрица) — матрица  с комплексными элементами, полученная из исходной матрицы  транспонированием и заменой каждого элемента комплексно-сопряжённым ему.

Например, если:
 
то:
 .

Эрмитово-сопряжённые матрицы во многом играют ту же роль при изучении комплексных векторных пространств, что и транспонированные матрицы в случае вещественных пространств. Обобщение понятия эрмитово-сопряжённой матрицы на бесконечномерные пространства — сопряжённый оператор.

Определения и обозначения 
Если исходная матрица  имеет размер , то эрмитово-сопряжённая к  матрица  будет иметь размер , а её -й элемент будет равен:
 ,
где  обозначает комплексно-сопряжённое число к  (сопряжённое число к  есть , где  и  — вещественные числа).

Другая запись определения:
 .

Эрмитово-сопряжённую матрицу обычно обозначают как  или  (от  — эрмитова), но иногда применяются и другие обозначения, в частности,  (в квантовой механике) и  (но редко используется, так как может быть спутано с обозначением для псевдообратной матрицы).

Если матрица  состоит из вещественных чисел, то эрмитово-сопряжённая к ней матрица — это просто транспонированная матрица , если .

Для квадратных матриц существует набор связанных определений —  называется:
 эрмитовой, если ;
 антиэрмитовой или косоэрмитовой, если ;
 нормальной, если ;
 унитарной, если , где  — единичная матрица.
Свойства антиэрмитовых, нормальных и унитарных матриц могут быть выражены через свойства эрмитовых матриц и наоборот.

Свойства 
Взаимодействия с операциями матричной алгебры:
  для любых двух матриц  и  одинаковых размеров;
  для любого комплексного скаляра ;
  для любых матриц  и , таких, что определено их произведение  (в правой части равенства порядок перемножения матриц меняется на противоположный);
  для любой матрицы .

Собственные значения, определитель и след меняются на сопряжённые у эрмитово-сопряжённой матрицы, по сравнению с исходной.

Матрица  обратима тогда и только тогда, когда обратима матрица ; при этом:
 
 
для любой матрицы  размера  и любых векторов  и . Обозначение  обозначает стандартное скалярное произведение векторов в комплексном векторном пространстве.

Матрицы  и  являются эрмитовыми и положительно-полуопределёнными для любой матрицы  (необязательно квадратной). Если  квадратная и невырожденная, то эти две матрицы будут положительно-определёнными.

Ссылки 
 

Типы матриц